Нижче наведено список виробників мотоциклів по всьому світу, відсортованих за статусом збереженості/щезлості та країною. Список поточних виробників не включає в себе бедж-інжиніринг або кастом-мотоцикли, але список неіснуючого виробництва може включати в себе деякі з них, якщо їх добре пам'ятають за їхню історичну значимість.

Поточні виробники 

Це список компаній з поточним виробництвом і продажем мотоциклів, доступних для громадськості, в тому числі як вуличні і гоночні/позашляхові мотоцикли. Він не включає в себе ні бедж-інжинірингові мотоцикли, які продаються під іншим ім'ям, ні кастом-мотоцикли.

Азія

Азербайджан 
 NAZ

Афганістан 
 Berang Motorcycle
 Zarang Motorcycle

Бангладеш 
 Bangladesh Honda Private Ltd
 HMCL Niloy Bangladesh Ltd.
 Runner Automobiles
 Singer Bangladesh Limited
 Walton Hi-Tech Industries Ltd.
 Bangladesh Hero LTD

В'єтнам 
 Lamsport (Lambretta)

Вірменія 
 Tigers MX

Індія 

 Aprilia India (Piaggio Group)
 Bajaj
 BMW India (Partner with TVS)
 Benelli India (Partner with DSK)
 Ducati India
 Hero
 Honda India
 Harley-Davidson India
 Hysoung India (Partner with DSK)
 Indian Motorcycle India
 Kawasaki India
 KTM India (Partner with Bajaj)
 Mahindra
 Moto Guzzi India (Piaggio Group)
 MV Agusta India (Partner with Kinetic)
 Fab Regal Raptor India  (Partner with FAB)
 Royal Enfield
 Suzuki India
 TVS
 Triumph India
 UM India (Partner with LML)
 Vespa India (Piaggio Group)
 Yamaha India

Індонезія 
 APPKTM
 Honda Indonesia
 Happy
 
 
 
 Kawasaki Indonesia
 
 Nozomi
 Suzuki Indomobil
 
 Yamaha Indonesia
 TVS Indonesia

Іран 
 TakTaz Motor
 Ravan Cyclet
 Pishtaz Motor Toos
 Alborz Tigers MX
 HerMas Motor
 Iran Docharkh
 Jahanro
 Kavir Motor
 Talash Motorcycles
 Hani Motor Alborz
 SABIN KHODRO
 Shahin Motor Ghom

Пакистан 
 Atlas Honda Ltd.
 Ohad Motors (PVT.)Ltd (METRO)
 BML
 Yamaha Motorcycles Pakistan Limited 
 D.S. Unique Motors (Pvt.) Ltd.
 Eagle Industries
 Ghani Automobile Indus
 Hero Motorcycles Ltd
 Memon Motors (Super Star)
 Pak Hero Motorcycles industries
 Pak Suzuki Motors company Ltd
 Pirani Group Of Companies (Super Power)
 RAAZY MOTOR INDUSTRIES LIMITED
 Ravi Motorcycles
 Road Prince Bike Industries
 SITARA AUTO IMPEX
 Treet motorcycles
 United Auto Industries Pvt Ltd
 DYL MotorCycles Ltd. Pakistan
 A.S Auto Industries Hyderabad (Bionic Motorcycle)
 United Motors Company Hyderabad (SHINE STAR MOTORCYCLE)

Південна Корея 

 Daelim
 KR Motors
 Hyosung

Китай 

 Baotian Motorcycle Company
 Bashan
 Benelli China
 CFMoto
 Chang Jiang
 Chongqing Union Co., Ltd.
 Chongqing Kington-Liyang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd
 Dayun
 Evoke Motorcycles
 Genata
 Hanway
 Harley Davidson
 Huansong
 Jialing
 Jiangsu Jinjie Motor Manufacture Co., Ltd
 Jianshe Yamaha
 Jincheng Group
 Jincheng Suzuki
 Jonway
 Kawasaki China
 Keeway
 Kenbo
 Lifan
 Lingben
 Loncin
 Luojia Highland
 Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co., Ltd
 Mican Motors
 Qianjiang
 Qingqi
 QiPai
 Rato Motorcycles
 Shineray
 Sundiro Honda
 Thumpstar
 Wuxi Green Motor
 XF Motor
 Yingyang
 Yinxiang Motorcycle
 Zhujiang Vehicle Co., Ltd.
 Znen
 Zongshen

Малайзія 
 Demak Motorcycle
 MLE Motorcycle
 Modenas
 Naza
 Momos or Mofaz
 SYM Motors
 REED
 Comel Motorcycle
 Jrd Motors
 Nitro Motorcycle
 Hong Leong Yamaha
 Boon Siew Honda
 Kawasaki
 KTM
 Suzuki

Росія 

ІМЗ-Урал
ІжМаш
ЗіД

Тайвань 
 Aeon Motor
 CPI Motor Company
 Gogoro
 Hartford Industrial (Hartford Motors)
 Keol
 Kymco
 PGO
 SYM
 Taiwan Golden Bee

Таїланд 
 GPX Racing
 A.P. Honda
 Kawasaki
 Lifan
 Stallions
 Suzuki
 Yamaha
 Zongshen-Ryuka

Туреччина 
 Falcon
 Kanuni
 Kuba Motor
 Mondial (Ugur Motor Vehicles)
 Ramzey
 Yuki Motor
 Asya Motor

Філіппіни 
 PMR
 Euro
 
 LuckyStar Motorcycles
 Skygo
 Motorstar
 Rusi
 SYM
 Racal
 Yamaha
 Honda
 Suzuki
 Kawasaki
 Kymco

Японія 

 Honda
 Kawasaki
 Suzuki
 Yamaha

Європа

Австрія 
 Husqvarna Motorcycles
 KSR Moto
 KTM

Білорусь 

 ММВЗ

Естонія 
 Renard

Німеччина 

 BMW Motorrad
 Horex
 MZ
 Sommer
 Sachs
 Simson
 DKW

Іспанія 
 Bultaco
 Derbi
 Gas Gas
 Montesa
 Ossa
 Rieju
 Sanglas

Італія 

 Aprilia
 Benelli
 Beta Motor
 Bimota
 Borile
 
 Ducati
 Energica Motor Company
 Fantic Motor
 Ghezzi & Brian
 Gilera
 Italjet
 Minarelli (лише двигуни)
 Moto Guzzi
 Moto Morini
 Motobi
 MV Agusta
 Cagiva
 Paton
 
 Piaggio
 Terra Modena
 
 
 Vyrus
 Zaeta

Об'єднане Королівство 

 AJS
 Ariel Motor Company
 Birmingham Small Arms (BSA)
 Cheney Racing
 Clews Competition Motorcycles
 Greeves
 Hesketh
 Krisaki
 Kurz motorcycles
 Megelli Motorcycles
 Métisse
 Norton
 Scomadi
 Triumph
 Wasp Motorcycles
 Sinnis Motorcycles

Польща 
 SFM Junak
 Junak
 Romet
 WFM Osa
 Sokol (Motorbike)
 WSK (Motorbike)

Португалія 
 AJP
 Aliança
 Conquistador
 Dural

Словаччина 
 CSM Moto Factory

Словенія 
 Tomos

Україна 

 КМЗ (Київ)
 Патріот-Мото / Patriot-Moto (Рівне)  
 Ракета-Мото / Raketa-Moto (Дніпро)  
 Geon

Франція 
   
 Brough Motorcycles 
 Midual
 Peugeot Scooters
 Scorpa
 Sherco
 Solex

Чехія 
 Blata
 Jawa Motors

Південна Америка

Аргентина 
 Siambretta
 Zanella
 Motomel
 Tehuelche
 BULLETR PHLUIDE

Бразилія 
 Brasil & Movimento
 Dafra Motos
 Kasinski Motos
 Tokens motorcycles

Колумбія 
 AKT
 Auteco

Північна Америка

Канада 
 Bombardier/Can-Am (Трицикли)
 LITO Green Motion  (Електричні мотоцикли)
 Williams Custom Bikes

Мексика 
 Carabela
 ISLO
 Italika
 Dinamo Motorcycles
 Harley Davidson

США 

 Alligator
 Arch Motorcycles
 Arlen Ness
 ATK motorcycles
 BG Cycles
 Boss Hoss
 Brammo
 Cleveland CycleWerks
 Confederate Motorcycles
 Electric Moto Corporation
 Erik Buell Racing
 Harley-Davidson
 Indian
 Janus Motorcycles
 Johnny Pag Motor Company
 Lightning Motorcycles
 Marine Turbine Tech
 MotoCzysz
 Motus MST
 Pagsta
 Rokon
 Swift
 UM Motorcycles
 Victory Motorcycles
 Whizzer
 Zero Motorcycles

Океанія

Австралія 
 Attitude Motorcycles
 Arqin
 Barbarian V8 Motorcycles
 Big Dog Motorcycles
 Carberry Enfield
 Drysdale Motorcycle Company
 Hossstyle Cycles
 Hunter Motorcycles
 Irving Vincent Motorcycles
 Mojo Motorcycles
 Moto-Z
 South Coast Choppers
 Thumpstar
 Wildcard Customs
 Rusi Supermotors

Колишні виробники

СРСР 
 ГМЗ (1941—1949)
 ММЗ (1941, 1946—1951)
 НАТІ (1931—1933)
 ПМЗ (1935—1939)
 ТІЗ (1936—1941)
 ТМЗ (1941—1943)
 Львівський Мотозавод
 Ризький Мотозавод

США 

 Ace (1920—1927)
 American IronHorse (1995—2008)
 Buell Motorcycle Company (1983—2009)
 California Motorcycle Company (?-1999)
 Crocker (1936—1941)
 Curtiss (1902—1910)
 Cushman (1936—1965)
 Buell (2009—2015)
 Excelsior (Chicago) (1907—1931)
 Excelsior-Henderson (1993 / 1998—2001)
 Fischer
 Flying Merkel (1911—1915)
 Henderson (1911—1931)
 Hodaka (1965—1978)
 Indian
 originally Springfield company (1901—1953)
 Gilroy company (1999—2003)
 Stellican Limited (2006—2011)
 Iver Johnson (1907—1916)
 Mustang (1945—1963)
 Ner-A-Car (1921—1927)
 Penton (1968—1978)
 Pierce-Arrow (1909—1913)
 Ridley
 Roehr Motorcycles
 Simplex (1935—1960)
 Titan
 Thor
 Yankee

Див. також 
 Список виробників велосипедів

Примітки

Посилання 
 Cyber Motorcycle : an extensive listing of European motorcycle manufacturers
 List of all motorbike manufacturing companies 

Виробники мотоциклів